Герб Ильинского района (Ивановская область)
 Герб Ильинского района (Пермский край)